Gamma – trzecia litera alfabetu greckiego
 Gamma – handlowa nazwa immunoglobuliny anty–Rh0 (D)
 Emisja gamma – przemiana jądrowa
 Fale gamma – jedne z fal mózgowych
 Korekcja gamma – algorytm nieliniowego przetwarzania obrazu
 Macierze gamma – zbiór czterech macierzy 
 Nóż gamma – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii
 Pętla gamma – jeden z mechanizmów regulacji napięcia mięśniowego
 Promieniowanie gamma – forma promieniowania elektromagnetycznego
 Rozbłysk gamma – nagłe wzrosty natężenia promieniowania gamma w niewielkim obszarze nieba
 Rozkład gamma – ciągły rozkład prawdopodobieństwa
 Współczynnik gamma – jedna z miar zależności pomiędzy dwiema zmiennymi porządkowymi
 Lancia Gamma – samochód osobowy
 Erich Gamma – szwajcarski informatyk